Station Barneveld kan verwijzen naar:

 Station Barneveld Centrum
 Station Barneveld Noord
 Station Barneveld Zuid, een waarschijnlijk toekomstig station
 Station Barneveld Dorp, tot 1981 de naam van het huidige station Barneveld Centrum
 Station Barneveld-Voorthuizen, een in 1938 gesloten station
 Stopplaats Barneveld Kruispunt, een voormalige stopplaats